Der Taufstein in der Pfarrkirche St. Germanus in Niederzissen, einer Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, ist ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert. Er ist ein geschütztes Kulturdenkmal.

Der romanische Taufstein aus Basaltlava wurde um 1230 hergestellt. Er ist einen Meter hoch und 87 cm im Durchmesser. Der in Form eines Pokals geschaffene Taufstein besitzt am oberen Rand sechs Seiten und darunter einen umlaufenden Fries in Akanthusform, der um die Kapitelle der sechs Säulen verkröpft ist. 

Die Säulen, der Sockel und die Abdeckung des Taufsteins sind aus neuerer Zeit.

Literatur 
 Paul Clemen (Hrsg.): Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Die Kunstdenkmäler des Kreises Ahrweiler.  17. Band, 1. Abteilung, Verlag von L. Schwann, Düsseldorf 1938, S. 444.

Weblinks 

Kulturdenkmal in Niederzissen
Niederzissen
Niederzissen
Niederzissen
Religion (Niederzissen)
Skulptur (Rheinland-Pfalz)
Kirchenausstattung im Landkreis Ahrweiler